Закирова Аляра Нурмухаметовна (24 июля, 1941 год, станция Буздяк, Буздякский район, Башкирская АССР) — учёный-кардиолог, преподаватель высшего учебного заведения. Доктор медицинских наук (1995), профессор (1998). Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2001). Заслуженный врач Республики Башкортостан (1996), Почётный кардиолог Российской Федерации (2011)
.

Биография 
Аляра Нурмухаметовна Закирова родилась 24 июля 1941 года в посёлке станции Буздяк Буздякского района Башкирской АССР.

В 1965 окончила Башкирский государственный медицинский институт.

В 1965—1966 годах работала врачом в 1-й поликлинике города Уфы.

В 1968 — 1972 годах — в Республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова.

С 1972 года является преподавателем Башкирского государственного медицинского института .

С 1997 года — заведующая кафедрой клинической кардиологии Института дополнительного образования Башкирского государственного медицинского университета.

Научная деятельность 
Научная деятельность профессора А. Н. Закировой посвящена изучению диагностики, патогенеза и лечения хронической сердечной недостаточности, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, эффективности антиоксидантов, βв блокаторов, диуретиков и иных средств при лечении болезней сердца.

При участии А. Н. Закировой разработан и внедрён в лечебно-профилактических учреждениях республики метод лечения стенокардии с использованием церулоплазмина.

Президент Башкирского научного общества кардиологов (с 2000 года).
Автор более 600 научных трудов по кардиологии и 19 монографий. Под руководством профессора Закировой А. Н. защищены 43 диссертации на сосискание научной степени кандидата медицинских наук.

Лауреат национальной премии РФ «Пурпурное сердце» (Москва, 2010).

Научные труды 
Научные труды последних лет:
 Современные подходы к диагностике и лечению инфекционного эндокардита: руководство для врачей. Уфа, 2008 (соавтор);
 Диагностика и лечение острого инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST. Уфа, 2009 (соавтор);
 Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика, лечение и профилактика. Уфа, 2009 (соавтор).
 Синкопальные состояния (учебное пособие). — Изд. «Здравоохранение Башкортостана»- Уфа. — 2012.- С.84
 Неотложные состояния в кардиологии (учебное пособие). — Изд. «Здравоохранение Башкортостана»- Уфа. — 2012.- С.132
 Ишемическая болезнь сердца в таблицах и схемах (учебное пособие). — Изд."Здравоохранение Башкортостана"- Уфа. — 2014.- С.76
 Осложнения острого инфаркта миокарда (учебное пособие). — Изд. «Здравоохранение Башкортостана»- Уфа. — 2015.- С.104
 Нарушения ритма сердца (учебное пособие).- Издательство ФГОУ ВО «БГМУ» Минздрава России.- Уфа. — 2017.- С.78

Почётные звания 
 Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2001)
 Заслуженный врач Республики Башкортостан (1996)
 Почётный кардиолог Российской Федерации (2011)

Ссылки 
 БЭ Закирова Аляра Нурмухаметовна http://баш.башкирская-энциклопедия.рф/index.php/component/content/article/8-statya/3327-zakirova-l-r-nurm-kh-m-t-y-y

Примечания 

Родившиеся в Буздякском районе
Кардиологи России
Выпускники Башкирского государственного медицинского университета
Преподаватели Башкирского государственного медицинского университета
Доктора медицинских наук